Estación Corrientes puede referirse a las siguientes estaciones en la ciudad de Buenos Aires:

Estación Corrientes del subte de Buenos Aires; o
Estación Corrientes del Tranvía del Este.

Y la estación de la ciudad de Corrientes, provincia homónima:
Estación Corrientes del ferrocarril General Urquiza.
Estación Corrientes del ferrocarril económico correntino.